John Meredith peut faire référence à : 

 John Meredith (1920–2006), folkloriste australien
 John Meredith (1940-), ancien footballeur anglais professionnel
 John Meredith (1864–1942), général australien
 John Meredith (1863–1920), joueur de rugby
 John Meredith (1933-2000), un peintre canadien

Voir aussi 
 John Meredith Temple (1910–1994), membre du parlement britannique
 John Meredith Read (1797-1874), avocat, juriste et homme politique américain

Références